Il doppio  del Power Horse Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Questa è stata la prima edizione del torneo.
In finale Andre Begemann e Martin Emmrich hanno battuto Treat Conrad Huey e Dominic Inglot per 7-5, 6-2.

Teste di serie

  Colin Fleming /  Jonathan Marray (semifinale)
  Julian Knowle /  Filip Polášek (primo turno)

  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (finale)
  Frederik Nielsen /  André Sá (semifinale)

Tabellone

Note 
 

Power Horse Cup 2013
ATP World Tour 2013